Солодовников, Сергей Юрьевич (род. 16 ноября 1960, Пермь) – учёный-экономист, политэконом, доктор экономических наук (2005), профессор (2015). Заведующий кафедрой «Экономика и право» Белорусского национального технического университета.

Биография 
В 1983 г. окончил Белорусский государственный университет по специальности «Политическая экономия». Более 25 лет работал в Институте экономики Национальной академии наук Беларуси (с перерывами).

В 2005 г. присуждена степень доктора экономических наук.

С 2012 г. заведует кафедрой «Экономика и право» БНТУ

В 2015 г. присвоено звание профессора.

Входит в состав редакционных коллегий и советов ряда научных изданий в Республике Беларусь и Российской Федерации: Санкт-Петербургский научный вестник, Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление, Экономика и банки, Проблемы экономики и юридической практики и др.

Является главным редактором сборника научных статей «Экономическая наука сегодня».

Под руководством С. Ю. Солодовникова в БНТУ открыто новое направление специальности «Экономика и организация производства» – экономическая безопасность промышленного предприятия.

Область научных интересов 
В область научных интересов Сергея Юрьевича входят следующие сферы: политическая экономия, геоэкономика, социальные и технологические факторы модернизации, промышленная политика, экономика рисков, современные международные экономические отношения, национальная экономика, экономические интересы, социальный капитал, модернизация экономики, социально-классовая структура.

Автор более 500 научных трудов, в том числе более 40 монографий, 5 энциклопедий и энциклопедических словарей (в соавторстве).

Под руководством С. Ю. Солодовникова на кафедре «Экономика и право» завершилось формирование Научной школы в области исследования модернизации экономики.

Научная школа в области исследования модернизации экономики 
У истоков Научной школы в области исследования модернизации экономики стоит профессор Г. Т. Ковалевский (директор Института экономики АН БССР в 1952–1964 гг.), осуществивший фундаментальный анализ сущности стоимости в условиях социализма.

Институциональное оформление Научной школы завершилось в 1968 г. под руководством Н. В. Герасимова (доктор экономических наук, заведующий отделом Института экономики АН БССР). Благодаря усилиям Н. В. Герасимова определилось развитие Научной школы на десятилетия вперед.«Используя в своих исследованиях подходы различных общественных дисциплин, Н. В. Герасимов сумел создать целостную, внутренне не противоречивую, научную концепцию, объясняющую социальные (и экономические) процессы, в основу которых был положен главный интерес всех социальных субъектов в усилении своей жизненности».Под влиянием современных условий адаптировалась Научная школа благодаря вкладу А. П. Моровой (доктор экономических наук, заведующая отделом Института экономики АН Беларуси, Министр труда и социальной защиты Республики Беларусь, Член Совета Республики, Член Президиума ВАК Республики Беларусь), исследовавшей содержание, структуру и характер трудовых отношений и разработавшей стратегию перехода к рыночной модели социальной политики в Республике Беларусь.

Современный этап развития проходит под руководством С. Ю. Солодовникова, который в своих исследованиях доказал несостоятельность идеи о снижении степени социальной дифференциации в современном обществе, разработал модель экономической обусловленности социально-классовой организации общества, определяющей социальный статус человека через его место в системе трудовых отношений во взаимосвязи с системами отношений собственности, власти, потребностей, способностей и интересов, разработал теорию социального капитала Республики Беларусь.«Социальный капитал – это сумма выгод, получаемых субъектами от взаимных определенных информационных действий, (как совокупности межличностных отношений, снижающих трансакционные издержки) с целью взаимовыгодного сотрудничества, достигаемого путем информационного обмена и позволяющих получить осязаемую социально-экономическую выгоду».Благодаря С. Ю. Солодовникову в научный оборот введены следующие категории, отражающие реальные социально-классовые отношения и процессы классобразования: социально-классовые группы, дистрахо-класс, маргинальная (пограничная) социально-классовая группа, синкретичный класс (зарождающийся класс), социально-классовая группировка и другие.

Представители Научной школы относятся к сторонникам субъектного подхода в белорусской экономической науке, подразумевающего ориентацию всех отношений на обеспечение жизненности общества и входящих в него субъектов.

Основные труды

Монографии 

 Социально-классовая структура общества переходного периода: генезис, экономическая обусловленность, перспективы развития / С. Ю. Солодовников. – Минск : БГЭУ, 1997. – 188 с.
 Трансформация социально-классовой структуры белорусского общества: методология, теория, практика / С. Ю. Солодовников. – Мн.: ИООО «Право и экономика», 2003. – 274 с.
 Институциональные матрицы: сущность, персонификация и ее генезис (политико-экономические очерки) / С. Ю. Солодовников. – Мн.: Право и экономика, 2006. – 530 с.
 Социальный потенциал Республики Беларусь: теория, методология, практика / С. Ю. Солодовников. – Минск : Беларус. навука, 2009. – 303 с.
 Классы и классовая борьба в постиндустриальном обществе: методологические основы политико-экономического исследования / С. Ю. Солодовников. – Минск : БНТУ, 2014. – 377 с.
 Новые ресурсы экономической модернизации / С. Ю. Солодовников, Л. П. Васюченок, Ю. В. Мелешко и А. Н. Тур; под ред. С. Ю. Солодовников. – Минск : БНТУ, 2016. – 324 с.
 Горизонтальная культура социальных взаимодействий – потенциал развития экономики и общества в XXI веке / С. Ю. Солодовников [и др.]. – Минск : БНТУ, 2018. – 325 с.
 Модернизация белорусской экономики и экономика рисков: актуальные проблемы и перспективы / С. Ю. Солодовников, Т. В. Сергиевич, Ю. В. Мелешко ; под науч. ред. С. Ю. Солодовникова. – Минск : БНТУ, 2019. – 491 с.
Модернизация белорусской промышленности в новых технологических и геоэкономических условий / В.Л. Гурский [и др.]; науч. Ред. С. Ю. Солодовников; Ин-т экономики НАН Беларуси. – Минск: Белорусская навука, 2021. – 728 с.

Отдельные статьи 

 Солодовников, С. Ю. Проблемы и перспективы развития черной металлургии Республики Беларусь / С. Ю. Солодовников, Т. В. Сергиевич // Черные металлы. – 2020. – № 11 (1067). – С. 62–68. https://doi.org/10.17580/chm.2020.11.09
 Солодовников, С. Ю. Теоретические и методические аспекты подготовки инженеров-экономистов в сфере обеспечения экономической безопасности предприятий минерально-сырьевого комплекса / С. Ю. Солодовников // Горный журнал. – 2020. – № 11. – С. 20–25. https://doi.org/10.17580/gzh.2020.11.01
 Солодовников, С. Ю. Теоретико–методологические основы исследования сетевых механизмов инновационного развития в Республике Беларусь / С. Ю. Солодовников // Наука и техника. – 2020. – Т. 19. – № 2. – С. 113–118. https://doi.org/10.21122/2227-1031-2020-19-2-113-118.

Энциклопедические издания, учебники 

 Большой энциклопедический словарь: философия, социология, религия, эзотеризм, политэкономия / Главн. науч. ред. и сост. С. Ю. Солодовников. – Мн. : МФЦП, 2002. – 1008 с.
 Противодействие коррупции : учебное пособие для студентов учреждений высшего образования по экономическим специальностям / под ред. С. Ю. Солодовникова. – Минск : РИВШ, 2017. – 246 с.

Ссылки 

 Интервью об открытии нового направления специальности «Экономика и организация производства» – экономическая безопасность промышленного предприятия на портале БНТУ.
 Научные труды в РИНЦ.
 Профиль в Google Академии.
 О публичной лекции «Мода на экономические концепты» на портале БНТУ.
 О публичной лекции «Теория и практика использования информационного оружия для получения рыночных преимуществ коммерческими организациями» на портале БНТУ.
 Участие в ток-шоу «Есть вопрос!» телеканала «БелРос».
 Статья о роли патриотизма в газете «Беларусь сегодня».
 Статья «Культ карго, или Новый объект экономической науки» в журнале «Беларуская думка».

Экономисты СССР
Выпускники Белорусского государственного университета
Экономисты по алфавиту